Hreljin – miejscowość w Chorwacji
 Hreljin – niezamieszkana miejscowość w Słowenii